Ghost Ship (nave fantasma in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Ghost Ship – film del 1943 diretto da Mark Robson
 Ghost Ship – film del 1952 diretto da Vernon Sewell
 Nave fantasma (Ghost Ship) – film del 2002 diretto da Steve Beck
 Ghost Ship – film del 2015 diretto da Achira Nokthet

Musica 
 Ghost Ship – DVD dei Mudvayne del 2002
 Ghost Ship – singolo del gruppo musicale Blur del 2015